Карл Людвиг Баденский (; ) — наследный принц Баденский. Отец императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I,  и дедушка императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. 

Старший сын маркграфа Карла Фридриха Баденского и его первой жены Каролины Луизы Гессен-Дармштадтской. Карл Людвиг так и не взошёл на баденский трон, умерев раньше отца.

Семья 
В 1774 году Карл Людвиг женился на своей кузине Амалии Гессен-Дармштадтской (1754—1832), дочери ландграфа Людвига IX. Дети:

 Амалия (1776—1823);
 Каролина (1776—1841), замужем за королём Баварии Максимилианом I (его вторая жена);
 Луиза (1779—1826), замужем за российским императором Александром I;
 Фредерика (1781—1826), замужем за королём Швеции Густавом IV Адольфом;
 Мария (1782—1808), замужем за Фридрихом Вильгельмом, герцогом Брауншвейгским;
 Карл Фридрих (1784—1785)
 Карл (1786—1818), великий герцог Бадена с 1811 по 1818;
 Вильгельмина (1788—1836), замужем за Людвигом II, великим герцогом Гессенским. Её дочь стала супругой российского императора Александра II.

Его дочери вступили в очень выгодные браки, и в этом заслуга Карла Людвига. Он умер 16 декабря 1801 года в Швеции в гостях у дочери Фредерики.

6 августа 1801 года был награждён орденом Св. Андрея Первозванного.

Предки

Примечания 

Наследники, не вступившие на престолы германских государств
Баденские принцы